

Localidades

Saint-Vivien (Charente-Maritime)
Saint-Vivien (Dordonha)

Desambiguações de topônimos